Рекупера́ция (от  «обратное получение; возврат, восполнение, возмещение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.

 Рекуперация (обработка сырья)
 Рекуперация  кинетической энергии — см. Рекуперативное торможение
 Рекуперация тепла — см. также Рекуператор, Пассивный дом
 Рекуперация электроэнергии